Ichalia ( ) ist eine Gemeinde im Südwesten der griechischen Halbinsel Peloponnes. Sie entstand zum 1. Januar 2011 aus der Fusion von fünf Gemeinden, die ihrerseits 1997 aus 52 kleinen Gemeinden gebildet wurden. Die rund 420 km² bedeckende Gemeinde mit (2011) 11.228 Einwohnern hat ihren Sitz in Meligalas, das mit 1296 Einwohnern die größte Siedlung im Gemeindegebiet ist.

Ichalia liegt im oberen Messenien, in der Stenyklaros-Ebene mit dem Oberlauf des Flusses Pamisos und seinen Quellflüssen sowie den umgebenden Bergen. Dies sind im Südwesten der Ithomi, im Nordwesten der Lykeo, im Norden der Tetrazi und im Osten die Vromovryseika-Berge als nördliche Fortsetzung des Taygetos. Die Nachbargemeinden sind (im Uhrzeigersinn, beginnend im Norden) Andritsena-Krestena, Megalopoli, Kalamata, Messini, Trifylia und Zacharo.

Mit dem Apollontempel bei Bassae befindet sich im Gemeindegebiet bei Skliros eines der bedeutendsten religiösen spätklassischen Bauwerke auf der Peloponnes und einer der besterhaltenen Tempel Griechenlands.

Ichalia ist nach der antiken Stadt Oichalia () benannt, die schon in der Antike in der Stenyklaros-Ebene verortet wurde. Bereits ab 1835 existierte eine Stadtgemeinde (dimos) dieses Namens, diese wurde aber 1912 in einzelne Landgemeinden (kinotita) aufgeteilt. 1915 benannte man eine dieser Gemeinden, das Dorf Alitselepi (gr. Αλητσελεπή, aus ) in Ichalia um. Der Name wurde beibehalten, als 1997 um den Gemeindesitz Meropi zehn Landgemeinden erneut zu einer Stadtgemeinde zusammengelegt wurden, schließlich wurde er auf die mit der Verwaltungsreform 2010 geschaffene Großgemeinde übertragen.

Gemeindegliederung 
Die bis 1997 bestehenden 52 Gemeinden haben seit 2011 des Status von Ortsgemeinschaften (Ez. gr. topiki kinotita τοπική κοινότητα) und wählen je nach Einwohnerzahl einen dreiköpfigen Rat oder einen einzelnen Vertreter als Lokalvertretung. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Andania – Δημοτική Ενότητα Ανδανίας – Ανδανία – 2.327
 Ortsgemeinschaft Agrilovouno – Τοπική Κοινότητα Αγριλοβούνου – 96
 Agrilovouno – Αγριλόβουνο – 92
 Vrysoula – Βρυσούλα – 4
 Ortsgemeinschaft Ano Melpia – Τοπική Κοινότητα Άνω Μελπείας – 120
 Agios Athanasios – Άγιος Αθανάσιος – 34
 Ano Melpia – Άνω Μέλπεια – 67
 Pigi – Πηγή – 19
 Ortsgemeinschaft Dasochori – Τοπική Κοινότητα Δασοχωρίου – Δασοχώρι – 32
 Ortsgemeinschaft Desyllas – Τοπική Κοινότητα Δεσύλλα – Δεσύλλας – 249
 Ortsgemeinschaft Diavolitsi – Τοπική Κοινότητα Διαβολιτσίου – 778
 Agii Theodori – Άγιοι Θεόδωροι – 50
 Diavolitsi – Διαβολίτσι – 705
 Monastiraki – Μοναστηράκι – 23
 Ortsgemeinschaft Ilektra – Τοπική Κοινότητα Ηλέκτρας – Ηλέκτρα – 119
 Ortsgemeinschaft Karnasi – Τοπική Κοινότητα Καρνασίου – Καρνάσι – 131
 Ortsgemeinschaft Kato Melpia – Τοπική Κοινότητα Κάτω Μελπείας – 283
 Kato Melpia – Κάτω Μέλπεια – 263
 Vrachos – Βράχος – 20
 Ortsgemeinschaft Kendriko – Τοπική Κοινότητα Κεντρικού – Κεντρικό – 98
 Ortsgemeinschaft Konstandini – Τοπική Κοινότητα Κωνσταντίνων – 119
 Konstandini – Κωνσταντίνοι – 89
 Platana – Πλάτανα – 30
 Ortsgemeinschaft Malta – Τοπική Κοινότητα Μάλτας – Μάλτα – 77
 Ortsgemeinschaft Mandra – Τοπική Κοινότητα Μάνδρας – Μάνδρα – 45
 Ortsgemeinschaft Mantzari – Τοπική Κοινότητα Μαντζαρίου – Μαντζάριον – 120
 Ortsgemeinschaft Papapoungi – Τοπική Κοινότητα Παραπουγκίου – Παραπούγκι – 60

 Gemeindebezirk Dorio – Δημοτική Ενότητα Δωρίου – 2.983
 Ortsgemeinschaft Ano Dorio – Τοπική Κοινότητα Άνω Δωρίου – Άνω Δώριο – 79
 Ortsgemeinschaft Chalkias – Τοπική Κοινότητα Χαλκιά – Χαλκιάς – 98
 Ortsgemeinschaft Chrysochori – Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου – Χρυσοχώρι – 251
 Ortsgemeinschaft Dorio – Τοπική Κοινότητα Δωρίου – 1.079
 Agios Georgios – Άγιος Γεώργιος – 63
 Agios Petros – Άγιος Πέτρος – 37
 Amfithea – Αμφιθέα – 9
 Dorio – Δώριο – 915
 Kato Amfithea – Κάτω Αμφιθέα – 55
 Ortsgemeinschaft Koklas – Τοπική Κοινότητα Κόκλα – 313
 Kato Malthi – Κάτω Μάλθη – 68
 Koklas – Κόκλας – 245
 Ortsgemeinschaft Kouvelas – Τοπική Κοινότητα Κούβελα – 135
 Kouvelas – Κούβελας – 113
 Kypseli – Κυψέλη – 22
 Ortsgemeinschaft Malthi – Τοπική Κοινότητα Μάλθης – Μάλθη – 172
 Ortsgemeinschaft Psari – Τοπική Κοινότητα Ψαρίου – 502
 Agios Nikolaos – Άγιος Νικόλαος – 13
 Kato Meri – Κάτω Μέρη – 24
 Psari – Ψάρι – 465
 Ortsgemeinschaft Vasiliko – Τοπική Κοινότητα Βασιλικού – Βασιλικό – 354

 Gemeindebezirk Ichalia – Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας – 2.100
 Ortsgemeinschaft Andania – Τοπική Κοινότητα Ανδανίας – Ανδανία – 93
 Ortsgemeinschaft Filia – Τοπική Κοινότητα Φίλια – Φίλια – 217
 Ortsgemeinschaft Ichalia – Τοπική Κοινότητα Οιχαλίας – Οιχαλία – 381
 Ortsgemeinschaft Kalyvia – Τοπική Κοινότητα Καλυβίων – Καλύβια – 76
 Ortsgemeinschaft Katsaros – Τοπική Κοινότητα Κατσαρού – Κατσαρός – 380
 Ortsgemeinschaft Loutro – Τοπική Κοινότητα Λουτρού – Λουτρό – 84
 Ortsgemeinschaft Meropi – Τοπική Κοινότητα Μερόπης – 603
 Allagi – Αλλαγή – 97
 Meropi – Μερόπη – 485
 Mousta – Μούστα – 21
 Ortsgemeinschaft Pefko – Τοπική Κοινότητα Πεύκου – 52
 Agrilies – Αγριλιές – 13
 Pefko – Πεύκο – 39
 Ortsgemeinschaft Siamo – Τοπική Κοινότητα Σιάμου – Σιάμο – 118
 Ortsgemeinschaft Solaki – Τοπική Κοινότητα Σολακίου – Σολάκι – 96

 Gemeindebezirk Ira – Δημοτική Ενότητα Είρας – Είρα – 433
 Ortsgemeinschaft Agios Sostis – Τοπική Κοινότητα Αγίου Σώστου – 106
 Agios Sostis – Άγιος Σώστης – 98
 Tsouraki – Τσουράκι – 8
 Ortsgemeinschaft Ambeliona – Τοπική Κοινότητα Αμπελιώνας – Αμπελιώνα – 41
 Ortsgemeinschaft Kakaletri – Τοπική Κοινότητα Κακαλετρίου – 52
 Kakaletri – Κακαλέτρι – 41
 Marina – Μαρίνα – 11
 Ortsgemeinschaft Neda – Τοπική Κοινότητα Νέδας – Νέδα – 42
 Ortsgemeinschaft Petra – Τοπική Κοινότητα Πέτρας – 37
 Pera Rouga – Πέρα Ρούγα – 15
 Petra – Πέτρα – 22
 Ortsgemeinschaft Skliros – Τοπική Κοινότητα Σκληρού – 54
 Panochori – Πανοχώρι – 18
 Skliros – Σκληρός – 36
 Ortsgemeinschaft Stasimo – Τοπική Κοινότητα Στασίμου – Στάσιμο – 50
 Ortsgemeinschaft Syrrizo – Τοπική Κοινότητα Συρρίζου – 51
 Dimandra – Διμάνδρα – 25
 Syrrizo – Σύρριζο – 26

 Gemeindebezirk Meligalas – Δημοτική Ενότητα Μελιγαλά – 3.385
 Ortsgemeinschaft Anthousa – Τοπική Κοινότητα Ανθούσης – Ανθούσα – 139
 Ortsgemeinschaft Kalliroi – Τοπική Κοινότητα Καλλιρρόης – Καλλιρρόη – 273
 Ortsgemeinschaft Magoula – Τοπική Κοινότητα Μαγούλας – Μαγούλα – 97
 Ortsgemeinschaft Meligalas – Τοπική Κοινότητα Μελιγαλά – Μελιγαλάς – 1.296
 Ortsgemeinschaft Mila – Τοπική Κοινότητα Μίλα – 76
 Kastro – Κάστρο – 8
 Mila – Μίλα – 68
 Ortsgemeinschaft Neochori Ithomis – Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Ιθώμης – 232
 Krondires – Κροντηρές – 21
 Neochori – Νεοχώρι – 211
 Ortsgemeinschaft Polichni – Τοπική Κοινότητα Πολίχνης – Πολίχνη – 156
 Ortsgemeinschaft Skala – Τοπική Κοινότητα Σκάλας – 418
 Skala – Σκάλα – 251
 Stathmos – Σταθμός – 167
 Ortsgemeinschaft Stenyklaros – Τοπική Κοινότητα Στενυκλάρου – Στενύκλαρος – 46
 Ortsgemeinschaft Tsoukaleika – Τοπική Κοινότητα Τσουκαλαιίκων – Τσουκαλαίικα – 306
 Ortsgemeinschaft Zevgolatio – Τοπική Κοινότητα Ζευγολατείου – Ζευγολατιό – 346

Einzelnachweise 

 
Gemeinde in der Region Peloponnes